Джо́селин Андре́а Пе́терман (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе женской сборной Канады участник зимних Олимпийских игр  (заняли пятое место),  (заняли четвёртое место). В составе смешанной парной сборной Канады участник и серебряный призёр . Чемпион Канады  и .

Играет на позиции второго.

Достижения 
 : золото (), бронза (, ).
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2017).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2018), бронза (2014).
 : серебро ().
 : золото (, ).
 : золото ().
 Команда «всех звёзд» () чемпионата Канады среди женщин: .

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает кинезиологом () в кардиологическом центре TotalCardiology в Калгари.

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Jocelyn Peterman» 
 Jocelyn Andrea Peterman -- Scores on Curling.ca | Curling Canada 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Выпускники Университета Калгари